43-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в феврале-июне 1984 года. Обладателем Кубка в шестой раз стало московское «Динамо». Предыдущий обладатель Кубка донецкий «Шахтёр» выбыл в 1/8 финала. Все этапы игрались в один матч.

В финальных соревнованиях кубка СССР 1984 года участвовали 48 команд: 18 команд высшего дивизиона, 21 (из 22) команда первой лиги, игравшие в чемпионате 1984 года и 3 команды, выбывшие из первой лиги по итогам чемпионата 1983 года. Команда первой лиги «Шинник» (Ярославль) была не допущена к играм кубка СССР из-за неявки на кубковый матч прошлого розыгрыша.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

«Динамо» Москва получило право на участие в Кубке сезона и Кубке обладателей Кубков.

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1984 году